In 1961/62 werd het 24e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld.  Anorthosis Famagusta FC won de competitie voor vijfde keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1961/62